Darley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire

 Darley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Darley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire